Santo Antônio ou Santo Antonio ou Cascalheira é um povoado do município brasileiro de Pé de Serra, Bahia. Possui aproximadamente 234 habitantes dentro da área urbana. Foi fundado pelo ex-vereador Antonio Lisboa Carneiro Oliveira. Fica a 7 km da cidade. O termo povoado é designado para pequenas áreas urbanas afastadas da sede do município, podendo ser considerado como bairro.

Educação e Saúde 
O perímetro urbano do povoado dispõe de uma escola municipal para educação fundamental e de um posto de saúde familiar. Ambos atendem a população local e da região.

Povoados de Pé de Serra